Ю́рьевка (; до 2016 г. Пролета́рка) — село, Велико-Бурлукский поселковый совет, Великобурлукский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321455125. Население по переписи 2001 г. составляет 98 (41/57 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Юрьевка находится в 7 км от пгт Великий Бурлук и Приколотное, примыкает к селу Николаевка.
В селе железнодорожная станция Разоренное.
На расстоянии в 1 км проходит автомобильная дорога .

История 
 1750 — дата основания.
 В 1966 году село называлось Пролетарское.
 В 2016 году село было "декоммунизировано" и получило название Юрьевка.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Великобурлукского района